Toponímia:
 Màlaga, ciutat d'Andalusia a la riba nord del mar d'Alborán, al sud de la península Ibèrica
 Málaga del Fresno, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Málaga Club de Fútbol, club de futbol a la ciutat de Màlaga, Andalusia 
 Màlaga-Costa del Sol, comarca definida per la Diputació de Málaga, que comprèn, únicament el terme municipal de Màlaga 
 Província de Màlaga, a la costa mediterrània de l'Andalusia Occidental (Espanya)
 Comarca Nororiental de Málaga, comarca de la Província de Màlaga 
 Emirat de Màlaga, estat independent que es va formar a l'Àndalus arran del procés de desintegració del califat de Còrdova 
 Estació de Málaga - María Zambrano, estació central de ferrocarril de Màlaga 
 Vélez-Màlaga, municipi i ciutat de la província de Màlaga, Espanya, capital de la comarca de l'Axarquia 
 Organitzacions:
 Club Baloncesto Málaga, club de bàsquet de la ciutat de Màlaga conegut com a Unicaja de Màlaga 
 Metro de Málaga, xarxa en construcció de ferrocarril lleuger metropolità a la ciutat andalusa de Màlaga.
 Rodalia de Màlaga, servei de trens interurbans entre Màlaga i part dels municipis de la província de Màlaga
 Universitat de Màlaga
 Miscel·lània:
 Batalla de Màlaga, diversos esdeveniments
 SEAT Málaga, turisme del segment C construït pel fabricant espanyol SEAT entre els anys 1985 i 1991